

Блек-Даймонд — місто, штат Вашингтон
 Блек-Даймонд — переписна місцевість, штат Флорида